

Presentación previa 
Gonzalo Lama fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en cuartos de final ante Fernando Romboli.

Fernando Romboli derrotó en la final a Giovanni Lapentti.

Cabezas de serie 

  Blaž Rola (Cuartos de final)
  Niels Desein (Segunda ronda)
  Chase Buchanan (Primera ronda)
  Nicolás Jarry (Semifinales)

<ol start=5>
  Guido Andreozzi ''(Segunda ronda)
  Christian Lindell ''(Primera ronda)
  Juan Ignacio Londero ''(Segunda ronda)
  José Hernández ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Cali 2015